San Quilico bezeichnet:

 San Quilico (Cambia), Kapelle in der Gemeinde Cambia im Département Haute-Corse, Korsika
 San Quilico (Montilati), Kapelle in der Gemeinde Figari im Département Corse-du-Sud, Korsika
 Col de San Quilico (559 m), Pass bei Soveria auf Korsika